Astrid Lindgren kan avse:

Astrid Lindgren (1907–2002), en svensk författare
Astrid Lindgren (skådespelare) (1902–1965), svensk skådespelerska
Astrid Lindgren-priset – ett svenskt litteraturpris instiftat 1967
Astrid Lindgrens terrass – en del av Vasaparken i centrala Stockholm
Astrid Lindgrens Näs – ett kulturcentrum i Vimmerby
Astrid Lindgrens Värld – en temapark i Astrid Lindgrens födelsekommun Vimmerby
Astrid Lindgrens barnsjukhus – en del av Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm
Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens stipendium – ett forskningsstipendium
Astrid Lindgrens berg – ett berg i Hansta naturreservat i norra Stockholm
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne – ett litteraturpris instiftat 2002